GDS может означать:
 Глобальная дистрибьюторская система ()
 Google Desktop Search
 
 Global Data Synchronization